Borgo Santa Marija ima više značenja:
 Borgo Santa Marija (Latina)
 Borgo Santa Marija (Pezaro i Urbino)
 Borgo Santa Marija (Rim)